Kaltenbrunner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kaltenbrunner (* 1958), österreichischer Orgelbauer
 Andy Kaltenbrunner (* 1962), österreichischer Journalist und Medienberater
 Carl Adam Kaltenbrunner (1804–1867), österreichischer Dichter und Dialektforscher
 Ernst Kaltenbrunner (1903–1946), österreichischer SS-Funktionär und Kriegsverbrecher
 Ernst Kaltenbrunner (Fußballspieler) (1937–1967), österreichischer Fußballspieler
 Ferdinand Kaltenbrunner (1851–1902), österreichischer Historiker
 Gerd-Klaus Kaltenbrunner (1939–2011), österreichischer Philosoph und Publizist
 Gerlinde Kaltenbrunner (* 1970), österreichische Bergsteigerin
 Günter Kaltenbrunner (* 1943), österreichischer Fußballspieler
 Josef Kaltenbrunner (1888–1951), österreichischer Fußballspieler
 Martin Kaltenbrunner (* 1972), österreichischer Hochschullehrer
 Roland Kaltenbrunner (1932–2020), österreichischer Gewerkschaftsfunktionär und Politiker
 Stefan Kaltenbrunner (* 1967), österreichischer Journalist

Siehe auch:
 Kaltenbrunn
 Kaltenbrunnen